Aramari bezeichnet 

 Aramari (Bahia), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Bahia
 Aramari (Kiribati), einen Ort auf Tabuaeran der kiribatischen Line Islands